Эльпидифор — историческая разновидность транспортно-десантных судов, которые применялись во время Первой мировой войны в составе Черноморского флота.
 «Эльпидифор-415» — советская канонерская лодка типа «Эльпидифор» (ранее — минный тральщик), принимавшая участие в Гражданской войне.
 «Эльпидифор-417» — советский тральщик, минный заградитель, а затем канонерская лодка известная под названием «Красная Грузия».